V 100, V100 oder V-100 steht für:

 SMS V 100, deutscher Zerstörer, siehe Zerstörer Typ B 97
 Motorola V100, US-amerikanisches Handy, siehe Liste von Motorola-Mobiltelefonen #V-Serie (1998–2008)
 Cadillac Gage V-100XM, US-amerikanischer Spähpanzer, siehe M706
 Diesellok-Baureihe V 100
 Moto Guzzi V100 Mandello, Motorrad des italienischen Herstellers Moto Guzzi

Abkürzung